Ghirardi ist der Nachname von:
 Alberto Ghirardi (1921–1987), italienischer Radrennfahrer 
 Giancarlo Ghirardi (1935–2018), italienischer Physiker
 Giovanni Battista Pinello di Ghirardi (um 1544–1587), italienischer Komponist